Štěchovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Štěchovice (okres Praha-západ)
 Štěchovice (okres Strakonice)